Mézga Aladár különös kalandjai (1972) magyar televíziós rajzfilmsorozat
 Mézga Aladár különös kalandjai (1974) Romhányi József regénye